Trecatesi – abitanti di San Martino (Trecate)
Trecatesi – abitanti di Trecate